Астров, Николай:
 Астров, Николай Александрович (1906—1992) — советский конструктор бронетанковой техники.
 Астров, Николай Иванович (1868—1934) — политический и общественный деятель, московский городской голова (1917).